Anthony Hawtrey (1909-1954) – attore e direttore teatrale inglese
 Charles Hawtrey (1914-1988) – attore e musicista inglese
 Charles Henry Hawtrey (1858-1923) – attore, regista e manager inglese
 George Procter Hawtrey (1847-1910) – attore e drammaturgo inglese
 Henry Hawtrey (1882-1961) – mezzofondista britannico
 John Hawtrey (1850-1925) – calciatore inglese
 Kay Hawtrey (1926) – attrice canadese
 Ralph George Hawtrey (1879-1975) – economista inglese